Pedro González puede referirse a:

 Pedro González González (n/d), actor mexicano-estadounidense;
 Pedro González Fernández, político chileno;
 Pedro González González (1893-1940), alcalde de Leganés;
 Pedro González Llosa (1958-), futbolista español;
 Pedro González López (2002-), futbolista español;
 Pedro González Menéndez (1951-2000), periodista español, voz del ciclismo en TVE;
 Pedro González (n/d), beisbolista dominicano;
 Pedro M. González Pinzón (1965-), político panameño;
Pedro González Pierella  (1970-), futbolista argentino.
 Pedro González Telmo (h.1180/90–1246), sacerdote español, santo en la Iglesia Católica;
 Pedro González Zavala (1943-), futbolista peruano;
 Pedro González (1946-), futbolista argentino;
 Pedro González Vera (1967-), futbolista chileno;
 Pedro González (n/d) humorista colombiano, conocido también como 'Don Jediondo';
Pedro González (n/d), militar mexicano en la Revolución Maderista;
Pedro González (n/d), militar mexicano en la Revolución Mexicana;
Pedro Manuel González (1999-), futbolista paraguayo.